Filmek
 Az öreg, magyar rajzfilm (1971)
 Az öreg, magyar film, Révész György rendezésében (1975)
 Az Öreg, németül Der Alte, német televíziós sorozat (1976 óta)
Regények
 Az öreg, angolul The Old Man, William Falkner regénye (1939)
 Az öreg, Gáll István regénye (1975)